В парному розряді жіночого тенісного турніру Puerto Rico Open 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Аманда Кетцер і Елна Рейнах виграли титул, у фіналі перемігши пару Джиджі Фернандес і Кеті Ріналді 6–2, 4–6, 6–2.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Кеті Ріналді (фінал)
 Сенді Коллінз /  Мерседес Пас (півфінал)

 Аманда Кетцер /  Елна Рейнах (чемпіонки)
 Деббі Грем /  Маріанн Вердел (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Puerto Rico Open